Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Agrostis castellana
 el nombre común de la planta Agrostis pourretii